Gbandi ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Gbandi (* 1979), liberianisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Sandy Gbandi (* 1983), liberianisch-US-amerikanischer Fußballspieler

Gbandi steht für:
 Gbandi, eine Sprache, siehe Bandi (Sprache)